Непоседа, Непосе́д, Непосе́дка:
 Непоседа, Непосе́д, Непосе́дка — человек, беспокойный, тревожный, суетливый, живой и нетерпеливый, не могущий пробыть долго на одном месте, в одном положении, егоза, юла, зуй, живчик, подвижный человек, склонный к суете или активности.
 «Непоседа» — советский мультфильм.
 Непоседа — трилогия Кира Булычёва, состоящая из повестей «Заповедник сказок», «Козлик Иван Иванович» и «Лиловый шар».
 «Непоседа» — второй роман-фэнтези дилогии «Трикс» С. В. Лукьяненко.
 «Непоседа» — детский журнал.

См. также 
 Денис-непоседа () — американский анимационный сериал, выпускавшийся на канале Fox Kids.
 Непоседы